Ormai – album di Gigi Finizio del 1987
 Ormai – singolo di Silvia Salemi del 2007, dall'album Il mutevole abitante del mio solito involucro
 Ormai – album dei Fine Before You Came del 2012